monochrom oder auch monochromatisch (griechisch für ‚einfarbig‘) bezieht sich auf:
 Lichtemission in einem sehr schmalen Frequenz- bzw. Wellenlängenbereich siehe monochromatisches Licht
 eine nur auf einen Farbrezeptor reduzierte Wahrnehmung, siehe Monochromat
 Ton-in-Ton-Malerei, Malen in nur einer Farbrichtung, siehe Monochrome Malerei
 allgemein eine Abbildung oder Fotografie, die nur Graustufen bzw. Abstufungen einer einzigen Farbe zeigt, siehe Schwarz-weiß
 Monochrom-Monitor, der Zeichen in nur einer Farbe anzeigt, siehe Computermonitor

Monochrom steht außerdem für:
 Monochrom (Gruppe), eine Künstlergruppe

Siehe auch: